Borki Wielkie ist ein polnischer Ortsname:
 Borki Wielkie im Powiat Oleski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1936: Groß Borek, 1936 bis 1945 Brückenort, Kreis Rosenberg, Oberschlesien
 Borki Wielkie (Biskupiec) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Groß Borken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

Siehe auch: Borki